Earl of Abergavenny steht für:
 Earl of Abergavenny, Adelstitel in der Peerage of Great Britain, siehe Marquess of Abergavenny

Earl of Abergavenny ist der Name folgender Schiffe:
 Earl of Abergavenny (Schiff), Schiff der East India Company
 Earl of Abergavenny, früherer Name der HMS Abergavenny, Schiff der Royal Navy